Канутиљо има више значења:

 Канутиљо (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канутиљо (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Канутиљо (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Канутиљо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Канутиљо (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Канутиљо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Канутиљо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Канутиљо (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Канутиљо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Канутиљо, Санта Круз (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику